Le Stégodon ou Stegodon (du grec ancien  στέγω / stégō  « couvrir », et ὀδούς / odoús « dent ») est un genre éteint de proboscidiens élephantiformes. Il a donné son nom à la famille éteinte des stégodontidés. Il est apparu il y a environ  d'années (Ma). Différentes espèces ont vécu du Miocène supérieur (Tortonien) jusqu'à la fin du Pléistocène.

Une sous-espèce naine (Stegodon florensis insularis) a vécu jusqu'au Pléistocène supérieur sur l'ile de Florès, en Indonésie.

Description 

Stegodon est l'un des plus grands proboscidiens. Certaines espèces, comme Stegodon zdansky, pouvaient mesurer jusqu'à 8 mètres de long, 4 mètres au garrot et peser jusqu'à 12,7  tonnes, soit près du double des plus gros éléphants africains actuels. Ses défenses mesuraient, pour certaines espèces, jusqu'à 3 mètres de long. Chez certains Stegodon les défenses étaient si rapprochées que leur trompe ne pouvait pas s'insinuer entre elles

Classification 
Après avoir été considéré comme un membre de la famille des éléphantidés (Abel, 1919), le Stégodon a été placé depuis 1988 dans sa propre famille : les stégodontidés (R. L. Carroll, 1988).

Relation avec les éléphants d'Asie actuels 
Dans le parc national de Bardia, au Népal, on trouve des éléphants asiatiques qui, par suite de croisements consanguins, ressemblent beaucoup au stégodon et pourraient en conserver quelques caractéristiques. Certains pensent au contraire que ces attributs primitifs seraient liés à des mutations récentes et non à une forme d'atavisme. On sait cependant que certaines espèces de stégodons étaient encore vivantes au Pléistocène supérieur. Mais il n'y a aucune relation avec les éléphant d'Asie.

Liste des espèces 
On connait de nombreuses espèces et sous-espèces de Stegodon. La validité de plusieurs est discutée :
  S. airawana ;
  S. aurorae (Matsumoto, 1918) ;
  S. elephantoides (Clift, 1828) ;
  S. florensis Hooijer, 1957 ;
  S. ganesha (Faloner and Cautley, 1846) ;
  S. kaisensis Hopwood, 1939 ;
  S. luzonensis von Koenigswald, 1956 ;
  S. miensis (Matsumoto, 1941) ;
  S. mindanensis (Naumann, 1890) ;
  S. orientalis Owen, 1870 ;
  S. sompoensis Hooijer, 1964 ;
  S. sondaari van den Bergh, 1999 ;
  S. sumbaensis Sartono, 1979 ;
  S. syrticus Petrocchi, 1943 ;
  S. trigonocephalus (Martin, 1887) ;
  S. yuanmouensis You , 1978 ;
  S. zdanskyi (Hopwood, 1935).

Notes et références

Références

Références taxonomiques

Voir aussi

Article connexe 
 Stegolophodon

Éléphantidé préhistorique
Mammifère du Miocène
Mammifère du Pliocène
Mammifère du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1847